Ana de Orleans (Le Nouvion-en-Thiérache, 5 de agosto de 1906-Sorrento, 19 de marzo de 1986) fue un miembro de la Casa de Orleans y duquesa de Aosta por matrimonio, hija del príncipe Juan de Orleans, duque de Guisa, y de la princesa Isabel de Orleans.

Matrimonio y descendencia 
Se casó en Nápoles, Italia, el 5 de noviembre de 1927, con su primo, el príncipe Amadeo de Saboya, III duque de Aosta (1898-1942), y tuvo dos hijas:

 Margarita Isabel María Victoria Manuela Genara Elena (nacida el 7 de abril de 1930 en el Palacio de Capodimonte), se casó el 28 o 29 de diciembre de 1953 con el archiduque Roberto de Austria-Este (1915-1996), segundo hijo del último emperador austríaco Carlos I de Austria, y tiene tres hijos y dos hijas.

 María Cristina Justa Elena Juana (nacida el 10 de septiembre de 1933 en el Castillo de Miramar), se casó el 29 de enero de 1967 con el príncipe Casimiro de Borbón-Dos Sicilias, y tiene dos hijos y dos hijas.

Títulos y estilos 
 5 de agosto de 1906-5 de noviembre de 1927: Su Alteza Real la princesa Ana de Orleans.
 5 de noviembre de 1927-4 de julio de 1931: Su Alteza Real la duquesa de Apulia.
 4 de julio de 1931-3 de marzo de 1942: Su Alteza Real la duquesa de Aosta.
 3 de marzo de 1942-19 de marzo de 1986: Su Alteza Real la duquesa viuda de Aosta.

Distinciones honoríficas 
  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa ().
  Dama gran cruz de justicia Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge ().
  Dama gran cruz de honor y devoción Orden de Malta ().

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Isabelle d’Orléans, « comtesse de Paris », Tout m’est bonheur (t. 1), Éditions Robert Laffont, Paris 1978, ISBN 2221001079.

Nobles francesas del siglo XX
Duquesas consortes de Aosta
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Damas grandes cruces de honor y devoción de la Orden de Malta
Damas grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Duquesas consortes del siglo XX
Nacidos en Alta Francia
Fallecidos en Sorrento